

Caratteristiche tecniche
È un'ala destra.

Carriera
Cresciuto nel settore giovanile dell', ha debuttato in prima squadra il 25 febbraio 2020 disputando l'incontro di Superliga pareggiato 0-0 contro il .

Statistiche 
Statistiche aggiornate al 10 marzo 2020.

Presenze e reti nei club

Collegamenti esterni